Subotzi (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kirowohrad mit etwa 3200 Einwohnern (2001). 

Die 1753 gegründete Ortschaft ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Süden des Rajon Snamjanka, zu der noch die Dörfer Kostjantyniwka (, ) mit etwa 250 Einwohnern und Kochaniwka (, ) mit etwa 190 Einwohnern gehören.

Subotzi liegt am Ufer der Adschamka (), einem 47 km langen, linken Nebenfluss des Inhul.
Das Dorf befindet sich 17 km südwestlich vom Rajonzentrum Snamjanka und 27 km nordöstlich vom Oblastzentrum Kropywnyzkyj.
Durch Subotzi verläuft die Fernstraße M 12.

Weblinks 
 Webseite des Gemeinderates

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kirowohrad
Gegründet 1753
Rajon Snamjanka